— японская футболистка. Чемпионка мира 2011 года, чемпионка Азиатских игр 2010 года.

Спортивная карьера 
Хомарэ длительное время считается лучшей представительницей женского футбола в Японии. В 2004 году уроженка Футю была признана лучшим игроком Азии.

Сава начала свою карьеру в спорте очень рано — так, уже в 12-летнем возрасте она сыграла свои первые матчи в высшей лиге национального чемпионата, а в 15 дебютировала в играх за сборную команду, забив четыре мяча в ворота сборной Филиппин. В дальнейшем место Хомарэ в заявке сборной Японии на любой крупный турнир становится почти неотъемлемым — на её счету участие в пяти чемпионатах мира и в трёх олимпиадах. В общей сложности Сава 205 раз выходила на поле в футболке национальной команды и забила 83 голов.

На чемпионате мира-2011 Хомарэ в качестве капитаны команды привела сборную Японии к победе в турнире, попутно став лучшим бомбардиром турнира и получив приз самого полезного игрока. Также стоит отметить, что один из мячей Савы принёс японкам ничью в дополнительное время финального матча. По итогам 2011 года была признана лучшей футболисткой года.

Клубная карьера Хомарэ проходила в клубах Японии и США. Несмотря на не самые выдающиеся физические данные, японка во всех своих командах была на ведущих ролях.

Статистика выступлений

Национальная сборная 

Голы в финальных турнирах

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте JFA 
 Пресс-релиз о драфте WPS-2008 

Футболистки Японии
Игроки женской сборной Японии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ЖФК «Атланта Бит»
Игроки ЖФК «Вашингтон Фридом»